Семенек:
 Семенек (верхний приток Красивой Мечи)
 Семенек (нижний приток Красивой Мечи)